Lambrecht oder Sankt Lambrecht steht für:

 Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz), Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Lambrecht (Pfalz), Stadt im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kloster Lambrecht (Pfalz), ehemaliges Kloster in Rheinland-Pfalz
 Sankt Lambrecht, Gemeinde in der Steiermark
 Stift St. Lambrecht, Benediktinerkloster in der Steiermark
 St. Lambrecht (Gemeinde Rosegg), Ortschaft von Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 (2861) Lambrecht, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Lambrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Lambrecht (1903–?), deutscher Arzt und SS-Hauptsturmführer
 Astrid Lambrecht (* 1967), deutsche Quantenphysikerin
 Bernd Lambrecht (* 1964), deutscher Schauspieler
 Bernhard Lambrecht (1897–1971), deutscher Konditor und Buchautor
 Bjorg Lambrecht (1997–2019), belgischer Radrennfahrer
 Carl Lambrecht (1878–1941), deutscher Maler
 Carl Friedrich Ferdinand Lambrecht (1758–1828), Mitglied der Reichsstände im Königreich Westphalen
 Christine Lambrecht (* 1965), deutsche Juristin und Politikerin (SPD)
 Christine Lambrecht (Schriftstellerin) (* 1949), deutsche Autorin und Liedtexterin
 Claus Lambrecht (* 1951), deutscher Jurist
 Guido Lambrecht (* 1968), deutscher Schauspieler
 Hans Lambrecht (um 1600/05–nach 1683), deutscher Goldschmied (Hamburg)
 Heinrich Gerhard Lambrecht (1812–1898), deutscher Schriftsteller
 Hermann Lambrecht (1908–1983), deutscher Astrophysiker und Hochschullehrer
 Joachim Lambrecht (* 1958), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Jörg Thomas Lambrecht (1950–2022), deutsch-schweizerischer Mediziner und Hochschullehrer
 Kálmán Lambrecht (1889–1936; auch Koloman Lambrecht), ungarischer Paläontologe
 Lars Lambrecht (* 1944), deutscher Sozialwissenschaftler
 Mathias Georg Lambrecht (1748–1826), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur, -intendant und Autor
 Moritz Lambrecht (* 1993), deutscher Handballspieler
 Nanny Lambrecht (1868–1942), deutsche Schriftstellerin
 Patricia Jean Lambrecht (1946–2016), US-amerikanische Kriminalautorin, Teil des Autorenduos P. J. Tracy, siehe P. J. Tracy
 Ray Lambrecht (1918–2014), US-amerikanischer Oldtimer-Sammler
 Roger Lambrecht (1916–1979), belgischer Radrennfahrer
 Rudolf Lambrecht (* 1941), deutscher Journalist 
 Thomas Lambrecht, deutscher Basketballspieler
 Traci TeAmo Lambrecht (* 1967), US-amerikanische Kriminalautorin, Teil des Autorenduos P. J. Tracy, siehe P. J. Tracy
 Wilhelm Lambrecht (1834–1904), deutscher Messinstrumentebauer
 Wolfgang Lambrecht (1944–2022), deutscher Kinderchirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lambrechts
 Lamprecht
 Pfaffe Lamprecht